Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Genf seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.


Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Genf findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Genf

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Genf
 
 Nationalraete